El príncipe Guillermo de Prusia (Potsdam, Brandeburgo, Alemania,3 de julio de 1783 - Berlín, 28 de septiembre de 1851) era hijo de Federico Guillermo II de Prusia y de Federica Luisa de Hesse-Darmstadt.

Vida 
El príncipe Guillermo era el cuarto y el hijo más joven del rey Federico Guillermo II de Prusia y la princesa Federica Luisa de Hesse-Darmstadt. Sirvió en la Guardia desde 1799 y luchó en 1806 al frente de una brigada de caballería en la Batalla de Jena y Auerstedt. En diciembre de 1807 viajó a París para intentar reducir las cargas de guerra impuestas a Prusia por Napoleón Bonaparte ; solo logró obtener una modesta reducción. En 1808, representó a Prusia en el Congreso de Erfurt. A finales de 1808, acompañó a su hermano, el rey Federico Guillermo III a San Petersburgo. Más tarde, tuvo un papel destacado en la transformación de Prusia y su ejército.

Durante la Guerra de la Sexta Coalición de 1813, estuvo destinado en la sede de Blücher . En la batalla de Lützen (1813) el 2 de mayo, comandó la caballería de reserva en el ala izquierda del ejército y durante la batalla de Leipzig , negoció la unión del ejército del norte con el de Blucher. Más tarde dirigió la octava brigada del cuerpo de ejército de Yorck en el Rin y se distinguió por su valentía y habilidades militares en las batallas de Château-Thierry, Laon y fuera de París.

Tras el Tratado de París (1814) , el príncipe acompañó al rey a Londres y luego asistió a las negociaciones del Congreso de Viena. En 1815, durante la Campaña de Waterloo, comandó la caballería de reserva del IV Cuerpo de Prusia ( Bülow ). Después del segundo Tratado de París, vivió principalmente en París y, a veces, en su castillo Fischbach en Kowary en las montañas Riesengebirge.

De 1824 a 1829 fue gobernador de la Fortaleza Confederada en Mainz; de 1830 a 1831 fue gobernador general de la provincia del Rin y Westfalia. En esta capacidad, el 20 de septiembre de 1831 abrió la primera línea ferroviaria en suelo alemán desde Hinsbeck a través del valle de Deilbach hasta Nierenhof. Hasta entonces, la línea se había llamado Deilthaler Eisenbahn ("Deil Valley Railway"); después de su apertura se le permitió autodenominarse Prinz-Wilhelm-Eisenbahn-Gesellschaft.

En marzo de 1834 fue nombrado general de caballería y reelegido como gobernador de la fortaleza federal de Mainz. No debe confundirse con su sobrino del mismo nombre, el futuro emperador Guillermo I, que fue gobernador de la misma fortaleza en 1854.

Después de la muerte de su esposa, María Ana, el 14 de abril de 1846, se retiró de la vida pública en su Castillo de Fischbach.

Matrimonio e hijos 
Se casó con la landgravina María Ana de Hesse-Homburg el 12 de enero de 1804 y tuvieron siete hijos:

 Amalia Federica (1805-1805)
 Nacida muerta (1806)
 Nacido muerto (1809)
 Federico Tassilo Guillermo (1811-1813)
 Enrique Guillermo Adalberto (1811-1873)
 Federico Guillermo Tassilo (1813-1814)
 María Isabel Carolina Victoria (1815-1885), casada con Carlos de Hesse-Darmstadt.
 Federico Guillermo Valdemar (1817-1849)
 María Federica Francisca (1825-1889), casada con Maximiliano II de Baviera.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real el príncipe Guillermo de Prusia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Águila Negra.
 Condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden Militar de Guillermo. ( Reino de los Países Bajos)
 Comendador de la Orden militar de María Teresa. ()
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de tercera clase de la Orden de San Jorge. ()
 Caballero de segunda clase de la Orden de San Vladimiro. ()
 Comendador de primera clase, con la gran cruz de la Orden de la Espada. ( Reino de Suecia)

Enlaces externos

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Vladimiro
Caballeros de tercera clase de la Orden de San Jorge
Comandantes de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Berlín